Zera bzw. ZERA ist der Name von:

Matthias Zera (* 1987), deutsch-polnischer Schauspieler
ZERA bzw. Zera (* 2002), Künstlername der serbisch-österreichischen Rapperin bzw. Musikerin Marina Pezerović